Oven (apparaat), een apparaat om stoffen te verhitten
Oven (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Oven
Oven (Bulgarije), een dorp in het noordoosten van Bulgarije